Список эпизодов американского телесериала «Под куполом», созданного Брайаном К. Воном по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, премьера которого состоялась 24 июня 2013 года на CBS.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата выхода
! rowspan="2"| Зрители США(миллионы)
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
| style="background:#663854;"| 
| [[Список эпизодов телесериала «Под куполом»#Сезон 1 (2013)|1]]
| 13
| 24 июня 2013
| 16 сентября 2013
| 11,19
|-
| style="background:#196456;"| 
| [[Список эпизодов телесериала «Под куполом»#Сезон 2 (2014)|2]]
| 13
| 30 июня 2014
| 22 сентября 2014
| 7,17
|-
| style="background:#2C3D6B;"| 
| [[Список эпизодов телесериала «Под куполом»#Сезон 3 (2015)|3]]
| 13
| 25 июня 2015
| 10 сентября 2015
| 4,70
|}

Список эпизодов

Сезон 1 (2013)

Сезон 2 (2014)

Сезон 3 (2015)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Под куполом